Sinhala – una delle lingue ufficiali dello Sri Lanka
Sinhala – una delle etnie presenti nel medesimo Stato
Sinhala – blocco Unicode per l'alfabeto singalese